Торей Пан Пасифик Оупън 2011 е 28-ото издание на Торей Пан Пасифик Оупън. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Токио, Япония от 26 септември до 2 октомври. Каролине Возняцки защитава титлата си, но е елиминирана на осминафинала от Кая Канепи. Агнешка Радванска печели трофея след победа с 6 – 3, 6 – 2 над Вера Звонарьова. На двойки победителки от Торай Пан Пасифик Оупън 2010 са Ивета Бенешова и Барбора Захлавова-Стрицова, но двете отпадат още на старта на надпреварата. В спор за титлата Лизел Хубер и Лиса Реймънд надиграват Дулко / Пенета – 7 – 6(4), 0 – 6, [10 – 6].

Поставени тенисистки 
  Каролине Возняцки (осминафинал)
  Мария Шарапова (четвъртфинал, отказва се поради травма на левия глезен)
  Виктория Азаренка (полуфинал)
  Вера Звонарьова (финал)
  Петра Квитова (полуфинал)
  Саманта Стосър (2 кръг)
  Марион Бартоли (четвъртфинал)
  Йелена Янкович (осминафинал)
  Агнешка Радванска (шампионка)
  Шуай Пън (осминафинал)
  Анастасия Павлюченкова (2 кръг)
  Ана Иванович (осминафинал)
  Юлия Гьоргес (осминафинал)
  Доминика Цибулкова (2 кръг)
  Флавия Пенета (1 кръг)
  Шахар Пеер (2 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Лиса Реймънд (шампионки)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета (финал)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (полуфинал)
  Виктория Азаренка /  Мария Кириленко (полуфинал, отказват се)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Пан Пасифик Оупън